Priefert ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Priefert (1927–2021), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Hörspielsprecherin
 Karl Priefert (1879–1961), deutscher Kommunalpolitiker und Gewerkschafter